Karen Lee est un nom pouvant désigner:

Karen Lee (née en 1959), femme politique travailliste britannique
 (née en 1973), poétesse américain
 (née en 1983), nageuse olympienne anglais

Voir aussi
 (née en 1977), joueur de tennis néo-zélandais

Lee, Karen